Arrondissement de Bruxelles est un ancien arrondissement français du département de la Dyle.
L'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est un arrondissement administratif belge (région de Bruxelles-Capitale).
L'arrondissement judiciaire de Bruxelles est un arrondissement judiciaire de Belgique (cour d'appel de Bruxelles).
L'arrondissement administratif de Bruxelles est un ancien arrondissement administratif de Belgique.